Анни Дюпре (, настоящее имя , род. 28 июня 1947, Руан) — французская актриса и писательница.

Анни Дюпре родилась в семье фотографа Люсьена Легра и его жены Жинетт. В возрасте 8 лет остаётся сиротой, её родители погибают от отравления угарным газом в собственной ванной. Анни воспитывается у бабушки и тётки со стороны отца. Позднее она опишет эти травматические события в своей книге «Le Voile noir», иллюстрированной сохранившимися фотоработами отца.

С 13 лет Анни занимается танцами, а в 1964 г. переехала в Париж, где училась у Рене Симона и играла в театре, попутно работая моделью для журналов моды. Сентябрьский номер «Вог» 1973 г. вышел с Анни Дюпре на обложке.

Анни Дюпре заметил Жан-Люк Годар и дал ей первую роль в «Две или три вещи, которые я знаю о ней» 1966 г. Дюпре снимается преимущественно в лёгких и незамысловатых развлекательных фильмах. Возможность сменить образ ей предоставил только режиссёр Ален Рене в фильме 1974 г. «Стависки».

Дюпре становится известной в 1976 г., сыграв роль Шарлотты в «И слоны бывают неверны», и попробовала себя в Голливуде, снявшись в фильме «Бобби Дирфильд» с Аль Пачино.

Параллельно Анни Дюпре снималась в различных телесериалах во Франции. В настоящее время занимается преимущественно литературным творчеством и известна во Франции своими чувственными романами и рассказами.

Общественная деятельность 
Анни Дюпре принимает активное участие в работе благотворительных организаций — международной организации по защите детей Детские деревни — SOS, SOS-PAPA, Le Rire médecin. За свою благотворительную деятельность Анни Дюпре удостоена Ордена Почетного легиона (1997).

Фильмография 

 1960 — Лола / Lola (реж. Жак Деми)
 1967 — Две или три вещи, которые я знаю о ней / Deux ou trois choses que je sais d’elle (реж. Жан-Люк Годар) — Марианна
 1967 — / L’homme qui valait des milliards
 1968 — Возвращение Монте-Кристо / Sous le signe de Monte Christo
 1969 — Женщины / Les femmes
 1969 — / La rose écorchée
 1972 — Несчастье Альфреда / Les malheurs d’Alfred (реж. Пьер Ришар) — Агата Бодар
 1972 — / Pas folle, la guêpe
 1973 — Без предупреждения / Sans sommation
 1974 — Стависки / Stavisky (реж. Ален Рене)  — Арлетт
 1975 — / Le malin plaisir
 1975 — Никаких проблем! / Pas de problème!
 1976 — Бобби Дирфильд (Жизнь взаймы) / Bobby Deerfield (реж. Сидни Поллак) — Лидия
 1976 — И слоны бывают неверны / Un éléphant ça trompe énormément (реж. Ив Робер) — Шарлотта
 1976 — Золотая ночь / Nuit d'or
 1978 — / Trocadero bleu citron
 1979 — / From hell to victory
 1981 — Психотерапевт / Psy
 1981 — / La guerre de Troie n’aura pas lieu
 1982 — Тысяча миллиардов долларов / Mille milliards de dollars
 1981 — / Le grand pardon
 1982 — / Le démon dans l’île
 1983 — Папаши / Les compères (реж. Франсис Вебер) — Кристина
 1989 — / Colette: La seconde
 1993 — Жерминаль / Germinal
 1993 — / Charlemagne, le prince à cheval
 1997 — / L’enfant perdu
2008 — По ту сторону кровати/ De l'autre côté du lit
2009 — Рай на Западе/ Eden à l'ouest
2011 — Любовь живёт три года/ L’amour dure trois ans, (реж. Фредерик Бегбедер)

Литературные произведения 
 Anny Duperey: Une soirée (2005)
 Anny Duperey: Essences et parfums (2004)
 Anny Duperey: Allons voir plus loin, veux-tu? (2002)
 Anny Duperey: Les chats du hasard (1999), in deutscher Übersetzung unter dem Titel Das Glück, von einer Katze gefunden zu werden von Scherz (2002), ISBN 3-502-11151-0
 Anny Duperey: Je vous écris (1993)
 Anny Duperey: Le Voile noir (1992), in deutscher Übersetzung unter dem Titel Der schwarze Schleier des Vergessens von Dromer Knaur (1994), ISBN 3-426-75053-8
 Anny Duperey: Le Nez de Mazarin (1986)
 Anny Duperey: L’admiroir (1976)

Примечания

Ссылки 
 Биография (нем.)

Актрисы Франции
Писательницы Франции
Фотомодели Франции
Родившиеся 28 июня
Родившиеся в 1947 году
Артисты, известные под псевдонимами
Фотомодели по алфавиту
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства